Hultcrantz ist der Familienname der folgenden Personen:

 Sigvard Hultcrantz (1888–1955), schwedischer Sportschütze
 Torbjörn Hultcrantz (1937–1994), schwedischer Kontrabassist des Modern Jazz